Mossulischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Liguri Mossulischwili (1933–2010), georgischer Physiker
 Micho Mossulischwili (* 1962), georgischer Schriftsteller